USS Long Beach je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Long Beach (AK-9) 
 USS Long Beach (PF-34) 
 USS Long Beach (CGN-9)

Long Beach